Мотли има више значења:
 Округ Мотли (Тексас)
 Мотли (Вирџинија)
 Мотли (Минесота)